Spawn (strip), een personage uit de gelijknamige strip van Todd McFarlane
 Spawn (film), een op de strip gebaseerde film uit 1997
 Spawn (televisieserie), een op de strip gebaseerde animatieserie van 1997 tot 1999
 Spawn (informatica), een functie om een nieuwe taak te starten
 Spawn (band), een  ska-band uit Aalten

Zie ook 

 Spawnen, het weer tot leven komen in een computerspel